Traves – olasz község Torino megyében
 Traves – francia település